

Letteratura 
 L'uomo sotterraneo (The Underground Man) – romanzo di Ross Macdonald del 1971
 L'uomo sotterraneo (The Underground Man) – romanzo di Mick Jackson del 1997

Televisione 
 The Underground Man – film per la televisione del 1974 diretto da Paul Wendkos